

Niemcy 
 Trossin – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Nordsachsen

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Troszyn

Osoby 
 Robert Trossin – niemiecki artysta

Zobacz też 
 Trossingen